Super League est le nom de diverses compétitions sportives dans plusieurs disciplines :

Rugby à XIII 
La  est, depuis sa création en 1996, la principale compétition de rugby à XIII en Europe.
La  est une ancienne ligue australienne, concurrente de la NRL, qui n’a existé qu’une saison, en 1997.

Football 
Super League ou Superligue, projet de compétition européenne de clubs
Super League (Belgique) 
Super League (Chine)
Super League (Irak)
Super League (Kazakhstan)
Super League (Malaisie)
Super League (Australie Méridionale)
Super League (Grèce)
Super League (Suisse) 
Super League (Turquie)

Handball
Super League (Macédoine)
Super League (Russie)

Rugby à XV
Rugby Canada Super League
Rugby Super League (États-Unis)

Jeu vidéo 
Super League est un jeu vidéo de baseball sorti en 1989 sur Mega Drive.

Voir aussi